Владимир Ленский:
 Владимир Ленский — один из главных персонажей романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».
 Ленский, Владимир Вячеславович (род. 1972) — российский тележурналист-международник.